Акка:
 Акка — племя пигмеев.
 Акка — род растений семейства Миртовые.
  — богиня плодородия в финской мифологии, жена бога неба Укко.
 святой Акка (660—740) — епископ Хексема.
 (8034) Акка — околоземный астероид из группы Амура (II), открытый в 1992 году.

Топоним 
 Акка — город в Израиле.
 Акка — историческая область в Чечне.
 Акка — село в Табасаранском районе Дагестана.
 Акка — село в Ачхой-Мартановском районе Чечни.
 Акка — город в Марокко. Находится в провинции Тата.
 Акка — гора в Скандинавских горах севернее полярного круга.

Другое 
 Akka — инструментарий для разработки распределённых параллельных приложений.

См. также 
 Акки (с яп.アッカ) — падшая богиня красоты японской мифологии.
 Акка Ларентия
 Ака
 Акке
 Акко